Radiocentrum clappi är en snäckart som först beskrevs av James Henry Ferriss 1904.  Radiocentrum clappi ingår i släktet Radiocentrum och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
clappi